Serie B 2020-2021 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 2020-2021 – edizione del campionato di calcio a 5 italiano
 Serie B 2020-2021 – edizione del campionato di calcio femminile italiano
 Serie B 2020-2021 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano
 Serie B 2020-2021 – edizione del campionato di hockey su pista italiano
 Serie B 2020-2021 – edizione del campionato di pallamano maschile italiano
 Serie B 2020-2021 – edizione del campionato di pallanuoto maschile italiano
 Serie B 2020-2021 – edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B 2020-2021 – gironi A-B-C dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B 2020-2021 – gironi D-E dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B 2020-2021 – gironi F-G-H dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B 2020-2021 – gironi I-L dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile